

Geografia

Svizzera 
 Rheinfelden – città nel distretto di Rheinfelden (Canton Argovia)

Germania 
 Rheinfelden – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)